Als Omnibuszug wurden in der Zeit vor der allgemeinen Verbreitung von Eisenbahntriebwagen leichte Personenzüge mit bis zu drei Wagen bezeichnet.

Zur Traktion beschafften manche Eisenbahngesellschaften, wie etwa die Großherzoglich Oldenburgischen Staatseisenbahnen extra leichte Lokomotiven, oft mit der Achsfolge 1 A, die als Omnibuslokomotiven bezeichnet wurden.

Während diese Zuggattung in deutschsprachigen Ländern schon lange verschwunden ist, gab es in manchen romanischsprachigen Ländern eine Zuggattung „Omnibus“ bis in die jüngere Vergangenheit. Dort bezeichnete sie allerdings einfache Personenzüge unabhängig von der Art des rollenden Materials.

Weblinks 
 www.laenderbahn.info: 1885: OMNIBUS-TENDERLOKOMOTIVE, T O (1 A-PTL)

Zuggattung im Personenverkehr